Ahmed Abdel-Sattar Nawwas (6 de julho de 1984) é um futebolista profissional jordaniano que atua como goleiro.

Carreira 
Ahmed Abdel-Sattar representou a Seleção Jordaniana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Jordaniana de Futebol